Screening, protocollo medico di indagini diagnostiche generalizzate;
 Screening neonatale
 Screening oncologico
Analisi di screening, analisi semiquantitative in chimica e altre discipline.